Gilles Dormion est un architecte français, passionné d'égyptologie. Ses principales études portent sur la pyramide de Khéops et sur la découverte de chambres de décharge des contraintes dans la pyramide de Meïdoum.

Ouvrages 

  ;
  ;
 .

Voir aussi 
 Théorie de Gilles Dormion

Index égyptologique
Égyptologue français
Dessinateur français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)